Купровщина — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена к северу от города Пскова, в 6 км северо-восточнее волостного центра, деревни Писковичи.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района